El Shaddai, letteralmente in ebraico "Signore della steppa o Signore della montagna" può riferirsi a:

 El Shaddai, uno degli appellativi di Dio.
 El Shaddai, Comunità Cristiana palermitana che compone l'Associazione Comunità Cristiane.
 El Shaddai: Ascension of the Metatron, Videogioco per PlayStation e Xbox 360, distribuito da Konami.